Kukavica est un toponyme qui peut désigner :
au Monténégro
Kukavica, un village situé dans la municipalité de Pljevlja ;
en Serbie
la Kukavica, une montagne de Serbie ;
Kukavica, un village situé dans la municipalité de Vladičin Han, district de Pčinja ;
Kukavica, un village situé dans la municipalité de Vlasotince, district de Jablanica ;
Kukavicë/Kukavica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pristina, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).

Voir aussi